Mbock peut désigner :

Patronyme 

 Catherine Bakang Mbock, femme politique camerounaise ;
 Charly Gabriel Mbock, un écrivain et anthropologue camerounais ;
 Griedge Mbock, une joueuse de football internationale française.
 Hianga'a Mbock, footballeur français.

Toponyme 
 Song-Mbock, un village du Cameroun.